

Persone 
 Giuseppe Dezza – generale, patriota e politico italiano
 Paolo Dezza – cardinale italiano

Luoghi 
 Dezza  – frazione di Bobbio

Monumenti 
 Monumento a Giuseppe Dezza – statua bronzea situata a Milano

Navi 
 Giuseppe Dezza (inizialmente battezzato Pilade Bronzetti) – cacciatorpediniere italiano